Валентин Петрович Щербаков (1936 год, Пермская область, РСФСР, СССР) — водитель, Герой Социалистического Труда (1976). Депутат Верховного Совета СССР 10 созыва.

Биография 
Родился в 1936 году в Пермской области. В 1952 году закончил неполную среднюю школу, после чего работал помощником машиниста. После окончания шофёрских курсов был призван в армию. С 1955 года по 1959 год служил в пограничных войсках. После увольнения в запас работал на лесозаготовках в Пермской области. В 1961 году поехал работать на целину в Казахскую ССР, где работал водителем автоколонны № 2552 Целиноградского грузового автотранспортного управления Казахской ССР.

В течение года работал на перевозках различных грузов, летом участвовал в уборке урожая. Довёл автопоезд перевозимого груза до 80 тонн. В 1976 году вывез с убираемых полей на элеватор 8200 тонн зерна. Выполнил личный пятилетний план за три с половиной года. За свой доблестный труд был удостоен в 1976 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — Указом Президиума Верховного Совета от 24 декабря 1976 года.
 Орден Ленина (1976);

Источник 
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия, 2-том. Алматы — 1987.

Ссылки 
 Биография на сайте Герои страны

Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва